Trevor Read (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Il commence sa carrière professionnelle dans la Ligue de hockey junior de l'Alberta en 2000. L'année suivante, il joue en ACAC dans l'équipe de son université. Il joua ensuite 3 saisons en ECHL avant de rejoindre la Ligue centrale de hockey. En 2008, il rejoint l'Europe et le Championnat du Royaume-Uni. Après la relégation de son équipe en division inférieure, il part à Gap pour remplacer Milan Dirnbach parti au club de Valence HG. Après une saison dans les Hautes-Alpes, il retourne dans le championnat britannique et il joue pour les Hull Stingrays.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001 || Traders de Fort Saskatchewan  || LHJA || 38||5||24||29||46||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Institut de Technologie du sud de l'Alberta || ACAC ||28||5||25||30||32||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || Storm de Toledo || ECHL ||60||6||23||29||39|| 7 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
|rowspan=3| 2003-2004 || Storm de Toledo || ECHL ||11||1||1||2||12||  ||  ||  ||  || 
|-
|Rivermen de Peoria  || ECHL ||20||2||4||6||0||  ||  ||  ||  || 
|-
|Ice Dogs de Long Beach || ECHL ||42||6||21||27||43||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2004-2005 || Ice Dogs de Long Beach || ECHL ||39||3||9||12||19||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 || Ice Bats d'Austin || LCH ||18||0||2||2||10||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2005-2006 ||Gorillas d'Amarillo|| LCH ||46||2||10||12||18||6||1||0||1||0
|-
| 2006-2007 || Gorillas d'Amarillo || LCH ||64||2||20||22||59||6||0||2||2||0
|-
| 2007-2008 ||Gorillas d'Amarillo || LCH ||64||4||21||25||50||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2008-2009 || Basingstoke Bison || EIHL ||60||6||32||38||45||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 ||Rapaces de Gap || Ligue Magnus ||23||0||4||4||38|| 2 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2009-2010 ||Gap || CdF ||1||0||0||0||14||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2009-2010 ||Gap || CdL ||2||0||0||0||4||2||0||0||0||6
|-
| 2010-2011|| Hull Stingrays ||EIHL ||61||7||22||29||55|| 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 ||Lloydminster Border Kings || Chinook HL||21||3||13||16||26||6||3||2||5||6
|-
| 2011-2012 ||Lloydminster Border Kings || Coupe Allan||3||0||2||2||0|| || || || ||

Notes et références

Naissance en décembre 1980
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Storm de Toledo
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des Ice Dogs de Long Beach (ECHL)
Joueur des Ice Bats d'Austin
Joueur des Gorillas d'Amarillo
Joueur du Basingstoke Bison
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Hull Stingrays
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Calgary